Normanion är ett släkte av kräftdjur som beskrevs av Bonnier 1893. Normanion ingår i familjen Lysianassidae. 

Kladogram enligt Dyntaxa:

Källor

Externa länkar 

Märlkräftor
Normanion